Eisenbahnunfall von Lewisham steht für:

 Eisenbahnunfall von Lewisham (1857)
 Eisenbahnunfall von Lewisham (1957)